Godbolt ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Godbolt (1922–2013), britischer Jazzautor und -historiker
 Matt Godbolt (* 1976), britischer Informatiker, Spieleentwickler und ehemaliger Google-Mitarbeiter